У статті подано список генерал-губернаторів Австралії, починаючи з 1901 року, коли було утворено Австралійський Союз.

Список генерал-губернаторів Австралії

Див. також 
 Генерал-губернатор Австралії
 Список прем'єр-міністрів Австралії

Примітки

Література

Посилання 
 The Office of the Governor-General
 The use of the reserve powers
 A Mirror to the People a 58 minute documentary film on the Office of Governor-General of Australia
 Список руководителей Австралии 

Генерал-губернатори